PJT steht für:
 Pseudo-Jahn-Teller-Effekt (PJT-Effekt), siehe Silicen #Eigenschaften

pjt steht für:
 Pitjantjatjara (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt der westlichen Wüstensprache, die australische Sprache der Pitjantjatjara

Abkürzung